Гоноховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Гонохово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1152 человека, в том числе 536 мужчин и 616 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Гонохово,
 посёлок Мыски,
 село Обское.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края